Рукла́ () — небольшой городок (местечко) в Ионавском районе Каунасского уезда в центральной Литве, в 10 км к юго-востоку от Ионавы.

География  

Располагается на левом берегу реки Нерис, через местечко протекает Рукляле (приток Нериса). Местечко окружает лес Гайжюну. Шоссе соединяет с районным центром Ионавой и местечком Жасляй.

История 
Предполагается, что местечко основано в XVI веке. Усадбу в Рукле в XIX веке приобрёл вельможный род Коссаковских. В 1931 году в окрестностях местечка был устроен военный полигон с казармами, учебными лагерями, стрельбищами, аэродромом. В конце 1939 года Рукла и полигон были переданы военной базе СССР.

Инфраструктура 
В Рукле есть костёл (часовня) Святого Духа в бывшем доме культуры, начальная школа, почтовое отделение, амбулатория, библиотека. Имеется рыбоперерабатывающее предприятие . С 1997 года в Рукле действует Центр приёма беженцев.

К юго-западу от местечка расположен полигон литовской армии. С 2017 года здесь дислоцируется одна из многонациональных батальонных групп расширенного передового присутствия НАТО.

Население 
В 1989 году насчитывалось 4063 жителей, в 2001 году было 2376 жителей. В 2011 году в Рукле проживало 2098 человек.

Примечания

Ссылки  
 Rukłe (Rukła) // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. T. IX: Pożajście — Ruksze. Warszawa, 1888.
 

Города Литвы
Ионавский район